Gilbert Sheldon kan syfta på bland andra:

 Gilbert Sheldon (1598–1677), engelsk ärkebiskop
 Gilbert Sheldon (1710–1794), svensk skeppsbyggare